Пантера (Panther) — тактический комплекс БПЛА.

Разработан израильской фирмой IAI. Впервые представлен в ходе ежегодной межвойсковой конференции в Латруне в Израиле, которая проходила с 5-7 октября 2010 года. Главным отличием беспилотника Пантера от всех остальных БПЛА является использование технологии поворотного винта, позволяющего осуществлять вертикальный взлет и посадку, а также зависать в воздухе. По словам изготовителя разработана также в миниверсия, весящей 12 килограммов и управляемой при помощи переносной станции.

Предназначен для разведки целей, корректировки огня, обнаружения мест падения других БПЛА и самолётов. В состав полезной нагрузки дрона в штатном варианте входят система Mini POP производства ТАА, позволяющей вести наблюдение круглосуточно в любых погодных условиях, по желанию заказчика, на БПЛА можно установить лазерный указатель, измеритель расстояния или систему наведения.

Наземная станция управления, размещенная в одном автомобиле, может управлять сразу тремя «Пантерами».

ЛТХ 
 Радиус действия, км — 60
 Продолжительность полета, ч — 6
 Потолок, м — 3000
 Максимальный взлетный вес БПЛА, кг − 65
 Максимальный вес полезной нагрузки, кг — 20

Ссылки 
 Компания IAI представила новый БЛА, Октябрь 6, 2010
 Israel Aerospace Industries разработала беспилотник нового поколения,  05 октября 2010
 IAI Unveils Small Tilt-rotor UAV for Tactical Missions, October 5th, 2010 Israel Aerospace Industries
 

Беспилотные самолёты-разведчики
Самолёты IAI
Беспилотные самолёты Израиля
Беспилотные конвертопланы